

Geografia
Distretto di Tani – distretto dell'Afghanistan
Moho Tani – isola appartenente all'arcipelago delle Isole Marchesi nella Polinesia francese
Tanì – frazione di Carbonia e Iglesias

Persone
Antonio Tani – arcivescovo cattolico italiano
Carlo Tani – politico italiano
Cinzia Tani – giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica italiana
Daniel Tani – astronauta statunitense
Edoardo Tani – pittore, museologo e acquarellista italiano
Giovanni Tani – arcivescovo cattolico italiano
Hayato Tani – attore giapponese
Hisao Tani – generale giapponese
Kanon Tani – attrice giapponese
Ryoko Tani – judoka giapponese
Sante Tani – partigiano italiano
Shin'ichirō Tani – ex calciatore giapponese
Ugo Tani – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano 
Yōko Tani – attrice francese di origine giapponese
Yoshitomo Tani – giocatore di baseball giapponese.

Altro
Lingue tani – lingue tibeto-birmane
Tani – sito archeologico dell'Egitto